Erola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), journaliste et publiciste finlandais
 (née en 1934), femme politique canadienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois